

Geografia
Grignano, frazione di Prato
Grignano, quartiere di Trieste
Grignano, l'unica frazione di Brembate in provincia di Bergamo
Grignano Polesine, frazione di Rovigo
Grignano, frazione di Castellina in Chianti in provincia di Siena

Altro
Grignano, Cultivar di olivo
Valeria Grignano, cestista italiana